Cornelis Bloemaert kan syfta på:

 Cornelis Bloemaert den äldre (omkring 1540-1595), nederländsk bildhuggare och arkitekt 
 Cornelis Bloemaert den yngre (1603-1692), nederländsk målare och grafiker